Монастерио-де-Вега () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 29,9 км². Население — 106 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 90 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Муниципалитеты Вальядолида